(Zbog velikog broja porodica i vrsta zmija, Sistematika zmija je razdvojena na dva dijela. Ova je stranica nastavak sistematike zmija)

potporodica Psammophiinae 
 rod Hemirhagerrhis
 vrste: H.hildebrandtii, Hemirhagerrhis kelleri, H.nototaenia, H.viperina
 rod Malpolon
 vrste: Malpolon moilensis, Malpolon monspessulanus
 rod Mimophis
 vrste: Mimophis mahfalensis 
 rod Psammophis
 vrste P.aegyptius, P.angolensis, P.ansorgii, P.biseriatus, P.condanarus, P.crucifer, P.elegans, P.jallae, P.leightoni, P.leithii, P.lineolatus, P.longifrons, P.notostictus, P.phillipsi, P.pulcher, P.punctulatus, P.rukwae, P.schokari, P.sibilans, P.subtaeniatus, P.tanganicus, P.trigrammus
 rod Psammophylax
 vrste: P.rhombeatus, P.tritaeniatus, P.variabilis
 rod Rhamphiophis
 vrste: R.acutus, R.maradiensis, R.oxyrhynchus, R.rubropunctatus

potporodica Natricinae 
 rod Adelophis
 vrste: A.copei, A.foxi
 rod Afronatrix
 vrste: A.anoscopus 
 rod Amphiesma
 vrste: A.atemporale, A.beddomei, A.bitaeniatum, A.boulengeri, A.celebicum, A.concelarum, A.craspedogaster, A.deschauenseei, A.flavifrons, A.frenatum, A.groundwateri, A.inas, A.ishigakiense, A.johannis, A.khasiense, A.metusium, A.miyajimae, A.modestum, A.monticola, A.nicobariense, A.octolineatum, A.optatum, A.parallelum, A.pealii, A.petersii, A.platyceps, A.popei, A.pryeri, A.sanguinea, A.sarasinorum, A.sarawacense, A.sauteri, A.sieboldii, A.stolatum, A.venningi, A.vibakari, A.viperinum, A.xenura
 rod Amphiesmoides
 vrste: A.ornaticeps
 rod Anoplohydrus
 vrste: A.aemulans
 rod Aspidura
 vrste: A.brachyorrhos, A.copei, A.deraniyagalae, A.drummondhayi, A.guentheri, A.trachyprocta
 rod Atretium
 vrste: A.schistosum, A.yunnanensis
 rod Balanophis
 vrste: B.ceylonensis
 rod Clonophis
 vrste: C.kirtlandii 
 rod Hologerrhum
 vrste: H.dermali, H.philippinum
 rod Hydrablabes
 vrste: H.periops, H.praefrontalis
 rod Hydraethiops
 vrste: H.laevis, H.melanogaster
 rod Iguanognathus
 vrste: I.werneri 
 rod Macropisthodon
 vrste: M.flaviceps, M.plumbicolor, M.rhodomelas, M.rudis
 rod Natrix
 vrste: N.flavifrons, N.maura, N.megalocephala,Natrix natrix, N.tessellata
 podvrsta: Natrix natrix helvetica 
 rod Nerodia
 vrste: N.clarkii, N.cyclopion, N.erythrogaster, N.fasciata, N.floridana, N.harteri, N.paucimaculata, N.rhombifer, N.sipedon, N.taxispilota
 red Opisthotropis
 vrste: O.alcalai, O.andersonii, O.balteatus, O.boonsongi, O.daovantieni, O.guangxiensis, O.jacobi, O.kikuzatoi, O.kuatunensis, O.lateralis, O.latouchii, O.maxwelli, O.premaxillaris, O.rugosa, O.spenceri, O.typica
 rod Parahelicops
 Arten: P.annamensis
 rod Pararhabdophis
 vrste: P.chapaensis
 rod Regina
 vrste: R.alleni, R.grahami, R.rigida, R.septemvittata
 rod Rhabdophis
 vrste: R.adleri, R.angeli, R.auriculata, R.barbouri, R.callichroma, R.chrysargoides, R.chrysargos, R.conspicillatus, R.himalayanus, R.leonardi, R.lineatus, R.murudensis, R.nigrocinctus, R.nuchalis, R.spilogaster, R.subminiatus, R.swinhonis, R.tigrinus 
 rod Seminatrix
 vrste: S.pygaea
 rod Sinonatrix
 vrste: S.aequifasciata, S.annularis, S.percarinata, S.yunnanensis
 rod Storeria
 vrste: S.dekayi, S.hidalgoensis, S.occipitomaculata, S.storerioides
 rod Thamnophis
 vrste: T.angustirostris, T.atratus, T.brachystoma, T.butleri, T.chrysocephalus, T.couchii, T.cyrtopsis, T.elegans, T.eques, T.exsul, T.fulvus, T.gigas, T.godmani, T.hammondii, T.marcianus, T.melanogaster, T.mendax, T.ordinoides, T.proximus,T.radix, T.rossmani, T.rufipunctatus, T.sauritus, T.scalaris, T.scaliger, T.sirtalis, T.sumichrasti, T.valida
 rod Tropidoclonion
 vrste: T.lineatum
 rod Tropidonophis
 vrste: T.aenigmaticus, T.dahlii, T.dendrophiops, T.doriae, T.elongatus, T.halmahericus, T.hypomelas, T.mairii, T.mcdowelli, T.montanus, T.multiscutellatus, T.negrosensis, T.novaeguineae, T.parkeri, T.picturatus, T.punctiventris, T.statistictus, T.truncatus
 rod Virginia
 vrste: V.pulchra, V.striatula, V.valeriae
 rod Amplorhinus
 vrste: A.multimaculatus
 rod Limnophis
 vrste: L.bicolor
 rod Natriciteres
 vrste: N.fuliginoides, N.olivacea, N.variegata
 rod Psammodynastes
 vrste: P.pictus, P.pulverulentus
 rod Xenochrophis
 vrste: X.asperrimus, X.bellula, X.cerasogaster, X.flavipunctatus, X.maculatus, X.piscator, X.punctulatus, X.sanctijohannis, X.trianguligerus, X.vittatus

potporodica Pseudoxenodontinae 
 rod Plagiopholis
 vrste: P.blakewayi, P.delacouri, P.nuchalis, P.styani, P.unipostocularis
 rod Pseudoxenodon
 vrste: P.bambusicola, P.baramensis, P.inornatus, P.karlschmidti, P.macrops, P.stejnegeri

potporodica Dipsadinae 
 rod Adelphicos
 vrste: A.daryi, A.ibarrorum, A.latifasciatus, A.nigrilatum, A.quadrivirgatus, A.veraepacis
 rod Amastridium
 vrste: A.veliferum
 rod Atractus
 vrste: A.albuquerquei, A.alphonsehogei, A.andinus, A.arangoi, A.badius, A.balzani, A.biseriatus, A.bocki, A.bocourti, A.boettgeri, A.boulengerii, A.canedii, A.carrioni, A.clarki, A.collaris, A.crassicaudatus, A.darienensis, A.depressiocellus, A.duidensis, A.dunni, A.ecuadorensis, A.elaps, A.emigdioi, A.emmeli, A.erythromelas, A.favae, A.flammigerus, A.fuliginosus, A.gaigeae, A.guentheri, A.hostilitractus, A.imperfectus, A.indistinctus, A.insipidus, A.iridescens, A.lancinii, A.lasallei, A.latifrons, A.lehmanni, A.limitaneus, A.loveridgei, A.maculatus, A.major, A.manizalesensis, A.mariselae, A.melanogaster, A.melas, A.micheli, A.microrhynchus, A.modestus, A.multicinctus, A.nebularis, A.nicefori, A.nigricaudus, A.nigriventris, A.obesus, A.obtusirostris, A.occidentalis, A.occipitoalbus, A.oculotemporalis, A.pamplonensis, A.pantostictus, A.paravertebralis, A.paucidens, A.pauciscutatus, A.peruvianus, A.poeppigi, A.potschi, A.punctiventris, A.resplendens, A.reticulatus, A.riveroi, A.roulei, A.sanctaemartae, A.sanguineus, A.schach, A.serranus, A.snethlageae, A.steyermarki, A.subbicinctum, A.taeniatus, A.taphorni, A.torquatus, A.trihedrurus, A.trilineatus, A.trivittatus, A.turikensis, A.univittatus, A.variegatus, A.ventrimaculatus, A.vertebralis, A.vertebrolineatus, A.vittatus, A.wagleri, A.werneri, A.zidoki
 rod Chersodromus
 vrste: C.liebmanni, C.rubriventris
 rod Coniophanes
 vrste: C.alvarezi, C.andresensis, C.bipunctatus, C.dromiciformis, C.fissidens, C.imperialis, C.joanae, C.lateritius, C.longinquus, C.meridanus, C.piceivittis, C.quinquevittatus, C.schmidti
 rod Cryophis
 vrste: C.hallbergi
 rod Dipsas
 vrste: D.albifrons, D.andiana, D.articulata, D.bicolor, D.boettgeri, D.brevifacies, D.catesbyi, D.chaparensis, D.copei, D.gaigeae, D.gracilis, D.incerta, D.indica, D.infrenalis, D.latifasciata, D.latifrontalis, D.maxillaris, D.neivai, D.nicholsi, D.oreas, D.pavonina, D.perijanensis, D.peruana, D.polylepis, D.pratti, D.sanctijoannis, D.schunkii, D.temporalis, D.tenuissima, D.variegata, D.vermiculata, D.viguieri
 rod Eridiphas
 vrste: E.slevini
 rod Geophis
 vrste: G.anocularis, G.bellus, G.betaniensis, G.bicolor, G.blanchardi, G.brachycephalus, G.cancellatus, G.carinosus, G.chalybeus, G.championi, G.damiani, G.downsi, G.dubius, G.duellmani, G.dugesii, G.dunni, G.fulvoguttatus, G.godmani, G.hoffmanni, G.immaculatus, G.incomptus, G.isthmicus, G.juarezi, G.juliai, G.laticinctus, G.laticollaris, G.latifrontalis, G.maculiferus, G.mutitorques, G.nasalis, G.nigrocinctus, G.omiltemanus, G.petersii, G.pyburni, G.rhodogaster, G.russatus, G.ruthveni, G.sallaei, G.semidoliatus, G.sieboldi, G.talamancae, G.tarascae, G.zeledoni
 rod Hypsiglena
 vrste: H.tanzeri, H.torquata
 rod Imantodes
 vrste: I.cenchoa, I.gemmistratus, I.inornatus, I.lentiferus, I.phantasma, I.tenuissimus
 rod Leptodeira
 vrste: L.annulata, L.bakeri, L.frenata, L.maculata, L.nigrofasciata, L.punctata, L.rubricata, L.septentrionalis, L.splendida
 rod Ninia
 Arten: N.atrata, N.celata, N.diademata, N.espinali, N.hudsoni, N.maculata, N.pavimentata, N.psephota, N.sebae
 rod Pliocercus
 vrste: P.euryzonus, P.wilmarai
 rod Pseudoleptodeira
 vrste: P.latifasciata, P.uribei
 rod Rhadinaea
 vrste: R.anachoreta, R.bogertorum, R.calligaster, R.cuneata, R.decorata, R.flavilata, R.forbesi, R.fulvivittis, R.gaigeae, R.godmani, R.hannsteini, R.hempsteadae, R.hesperia, R.kanalchutchan, R.kinkelini, R.lachrymans, R.laureata, R.macdougalli, R.marcellae, R.montana, R.montecristi, R.myersi, R.omiltemana, R.pilonaorum, R.posadasi, R.pulveriventris, R.quinquelineata, R.rogerromani, R.sargenti, R.schistosa, R.serperastra, R.stadelmani, R.taeniata, R.tolpanorum, R.vermiculaticeps
 rod Sibon
 vrste: S.annulata, S.annulifera, S.anthracops, S.argus, S.carri, S.dimidiatus, S.dunni, S.fischeri, S.linearis, S.longifrenis, S.nebulatus, S.sanniola, S.sartorii
 rod Sibynomorphus
 vrste: S.inaequifasciatus, S.lavillai, S.mikanii, S.neuwiedi, S.oligozonatus, S.oneilli, S.petersi, S.turgidus, S.vagrans, S.vagus, S.ventrimaculatus, S.williamsi
 rod Tretanorhinus
 vrste: T.mocquardi, T.nigroluteus, T.taeniatus, T.variabilis
 rod Trimetopon
 vrste: T.barbouri, T.gracile, T.pliolepis, T.simile, T.slevini, T.viquezi
 rod Tropidodipsas
 vrste: T.fasciata, T.philippii, T.zweifeli
 rod Urotheca
 vrsta: U.decipiens, U.dumerilli, U.elapoides, U.fulviceps, U.guentheri, U.lateristriga, U.multilineata, U.myersi, U.pachyura
 rod Calamodontophis
 vrste: C.paucidens
 rod Carphophis
 vrste: C.amoenus, C.vermis 
 rod Contia
 vrste: C.tenuis
 rod Crisantophis
 vrste: C.nevermanni
 rod Diadophis
 vrste: D.punctatus 
 rod Diaphorolepis
 vrste: D.laevis, D.wagneri
 rod Echinanthera
 vrste: E.affinis, E.amoena, E.bilineata, E.brevirostris, E.cephalomaculata, E.cephalostriata, E.cyanopleura, E.melanostigma, E.occipitalis, E.persimilis, E.poecilopogon, E.undulata
 rod Emmochliophis
 vrste: E.fugleri, E.miops
 rod Enuliophis
 vrste: E.sclateri
 rod Enulius
 vrste: E.bifoveatus, E.flavitorques, E.oligostichus, E.roatanensis
 rod Gomesophis
 vrste: G.brasiliensis
 rod Hydromorphus
 vrste: H.concolor, H.dunni
 rod Nothopsis
 vrste: N.rugosus
 rod Pseudotomodon
 vrste: P.trigonatus
 rod Ptychophis
 vrste: P.flavovirgatus
 rod Rhadinophanes
 vrste: R.monticola
 rod Synophis
 vrste: S.bicolor, S.calamitus, S.lasallei, S.plectovertebralis
 rod Tachymenis
 vrste: T.affinis, T.attenuata, T.chilensis, T.elongata, T.peruviana, T.surinamensis, T.tarmensis
 rod Taeniophallus
 vrste: T.nicagus
 rod Tantalophis
 vrste: T.discolor
 rod Thamnodynastes
 vrste: T.almae, T.chaquensis, T.chimanta, T.corocoroensis, T.duida, T.gambotensis, T.hypoconia, T.longicaudus, T.marahuaquensis, T.pallidus, T.rutilus, T.strigatus, T.yavi
 rod Tomodon
 vrste: T.degener, T.dorsatus, T.ocellatus
 rod Xenopholis
 vrste: X.scalaris, X.undulatus

potporodica Xenodontinae 
 rod Alsophis
 vrste: A.anomalus, A.antiguae, A.antillensis, A.ater, A.biserialis, A.cantherigerus, A.elegans, A.melanichnus, A.portoricensis, A.rijersmai, A.rufiventris, A.sanctaecrucis, A.vudii
 rod Antillophis
 vrste: A.andreae, A.parvifrons
 rod Apostolepis
 vrste: A.ambinigra, A.arenaria, A.assimilis, A.breviceps, A.cearensis, A.coronata, A.dimidiata, A.dorbignyi, A.flavotorquata, A.gaboi, A.goiasensis, A.intermedia, A.longicaudata, A.multicincta, A.niceforoi, A.nigroterminata, A.phillipsi, A.polylepis, A.pymi, A.quinquelineata, A.quirogai, A.sanctaeritae, A.tenuis, A.vittata
 rod Arrhyton
 vrste: A.ainictum, A.callilaemum, A.dolichura, A.exiguum, A.funereum, A.landoi, A.polylepis, A.procerum, A.redimitum, A.supernum, A.taeniatum, A.tanyplectum, A.vittatum
 rod Boiruna
 vrste: B.sertaneja
 rod Clelia
 vrste: C.bicolor, C.clelia, C.equatoriana, C.errabunda, C.hussami, C.montana, C.quimi, C.rustica, C.scytalina
 rod Conophis
 vrste: C.lineatus, C.morai, C.pulcher, C.vittatus
 rod Darlingtonia
 vrste: D.haetiana
 rod Ditaxodon
 vrste: D.taeniatus
 rod Drepanoides
 vrste: D.anomalus
 rod Elapomorphus
 vrste: E.lemniscatus, E.lepidus, E.quinquelineatus, E.spegazzinii, E.wuchereri
 rod Erythrolamprus
 vrste: E.aesculapii, E.bizonus, E.guentheri, E.mimus, E.ocellatus, E.pseudocorallus
 rod Farancia
 vrste: F.abacura, F.erytrogramma
 rod Helicops
 vrste: H.angulatus, H.carinicaudus, H.danieli, H.gomesi, H.hagmanni, H.hogei, H.infrataeniatus, H.leopardinus, H.modestus, H.pastazae, H.petersi, H.polylepis, H.scalaris, H.trivittatus, H.yacu
 rod Heterodon
 vrste: H.nasicus, H.platirhinos, H.simus
 rod Hydrodynastes
 vrste: H.bicinctus, H.gigas
 rod Hydrops
 vrste: H.martii, H.triangularis
 rod Hypsirhynchus
 vrste: H.ferox
 rod Ialtris
 vrste: I.agyrtes, I.dorsalis, I.parishi
 rod Liophis
 vrste: L.albiceps, L.almadensis, L.amarali, L.andinus, L.angustilineatus, L.anomalus, L.atraventer, L.boursieri, L.breviceps, L.carajasensis, L.ceii, L.cobellus, L.cursor, L.dilepis, L.elegantissimus, L.epinephelus, L.festae, L.flavifrenatus, L.frenatus, L.guentheri, L.jaegeri, L.janaleeae, L.juliae, L.leucogaster, L.lineatus, L.longiventris, L.maryellenae, L.melanauchen, L.melanotus, L.meridionalis, L.miliaris, L.ornatus, L.paucidens, L.perfuscus, L.poecilogyrus, L.problematicus, L.reginae, L.sagittifer, L.steinbachi, L.subocularis, L.tachymenoides, L.taeniurus, L.torrenicolus, L.triscalis, L.tristriatus, L.typhlus, L.vanzolinii, L.viridis, L.vitti, L.williamsi
 rod Lystrophis
 vrste: L.dorbignyi, L.histricus, L.matogrossensis, L.pulcher, L.semicinctus
 rod Manolepis
 vrste: M.putnami
 rod Oxyrhopus
 vrste: O.clathratus, O.doliatus, O.fitzingeri, O.formosus, O.guibei, O.leucomelas, O.marcapatae, O.melanogenys, O.occipitalis, O.petola, O.rhombifer, O.trigeminus, O.venezuelanus
 rod Phalotris
 vrste: P.bilineatus, P.concolor, P.cuyanus, P.lativittatus, P.mertensi, P.multipunctatus, P.nasutus, P.nigrilatus, P.punctatus, P.tricolor
 rod Philodryas
 vrste: P.aestiva, P.arnaldoi, P.baroni, P.boliviana, P.chamissonis, P.cordata, P.hoodensis, P.inca, P.laticeps, P.livida, P.mattogrossensis, P.nattereri, P.olfersii, P.oligolepis, P.patagoniensis, P.psammophidea, P.simonsii, P.tachymenoides, P.trilineata, P.varia, P.viridissima
 rod Phimophis
 vrste: P.chui, P.guerini, P.guianensis, P.iglesiasi, P.scriptorcibatus, P.vittatus
 rod Pseudablabes
 vrste: P.agassizii
 rod Pseudoboa
 vrste: P.coronata, P.haasi, P.neuwiedii, P.nigra, P.serrana
 rod Pseudoeryx
 vrste: P.plicatilis
 rod Psomophis
 vrste: P.genimaculatus, P.joberti, P.obtusus
 rod Rhachidelus
 rod Saphenophis
 vrste: S.antioquiensis, S.atahuallpae, S.sneiderni
 rod Siphlophis
 vrste: S.cervinus, S.leucocephalus, S.longicaudatus, S.pulcher, S.worontzowi
 rod Tropidodryas
 vrste: T.serra, T.striaticeps
 rod Umbrivaga
 vrste: U.mertensi, U.pyburni, U.pygmaea
 rod Uromacer
 vrste: U.catesbyi, U.frenatus, U.oxyrhynchus
 rod Uromacerina
 vrste: U.ricardinii
 rod Waglerophis
 vrste: W.merremi
 rod Xenodon
 vrste: X.guentheri, X.neuwiedii, X.rabdocephalus, X.severus, X.werneri
 rod Xenoxybelis
 vrste: X.argenteus
 rod Cercophis
 vrste: C.auratus
 rod Lioheterophis
 vrste: L.iheringi
 rod Sordellina
 vrste: S.punctata

Porodica Guje ili otrovni guževi (Elapidae)
 rod Aspidelaps
 vrste: A. lubricus, A. scutatus
 rod Boulengerina
 vrste: B.annulata, B.christyi
 rod Bungarus
 vrste: B.andamanensis, B.bungaroides, B.caeruleus, B.candidus, B.ceylonicus, B.fasciatus, B.flaviceps, B.lividus, B.magnimaculatus, B.multicinctus, B.niger, B.sindanus
 rod Calliophis
 vrste: C.beddomei, C.bibroni, C.bivirgata, C.calligaster, C.gracilis, C.intestinalis, C.kelloggi, C.macclellandi, C.maculiceps, C.melanurus, C.nigrescens
 rod mambe Dendroaspis
 vrste: D.angusticeps (obična mamba), D.jamesoni, D.polylepis (crna mamba), D.viridis (zelena mamba)
 rod Elapsoidea
 vrste: E.broadleyi, E.chelazzii, E.guentherii, E.laticincta, E.loveridgei, E.nigra, E.semiannulata, E.sundevallii, E.trapei
 rod Hemachatus
 vrste: H.haemachatus
 rod Hemibungarus
 vrste: H.hatori, H.japonicus, H.sauteri
 rod Homoroselaps
 vrste: H.dorsalis, H.lacteus
 rod Micruroides
 vrste: M.euryxanthus
 rod Micrurus
 vrste: M.alleni, M.altirostris, M.ancoralis, M.annellatus, M.averyi, M.bernadi, M.bocourti, M.bogerti, M.browni, M.catamayensis, M.clarki, M.collaris, M.corallinus, M.decoratus, M.diana, M.diastema, M.dissoleucus, M.distans, M.dumerilii, M.elegans, M.ephippifer, M.filiformis, M.frontalis, M.frontifasciatus, M.fulvius, M.hemprichii, M.hippocrepis, M.ibiboboca, M.isozonus, M.langsdorffi, M.laticollaris, M.latifasciatus, M.lemniscatus, M.limbatus, M.margaritiferus, M.medemi, M.mertensi, M.mipartitus, M.multifasciatus, M.multiscutatus, M.narduccii, M.nebularis, M.nigrocinctus, M.pacaraimae, M.pachecogili, M.paraensis, M.peruvianus, M.petersi, M.proximans, M.psyches, M.putumayensis, M.pyrrhocryptus, M.remotus, M.ruatanus, M.sangilensis, M.scutiventris, M.spixii, M.spurelli, M.steindachneri, M.stewarti, M.stuarti, M.surinamensis, M.tener, M.tricolor, M.tschudii
 rod kobre Naja
 vrste: N.annulifera, N.atrakineska kobra), N.haje, Egipatska kobra, N.kaouthia, N.katiensis, N.mandalayensis, N.melanoleuca (crnobijela kobra), N.mossambica (Mozambička kobra), N.naja(južnoazijska kobra,  naočarka), N.nigricollis, N.nivea, N.nubiae, N.oxiana (srednjeazijska kobra), N.pallida, N.philippinensis (filipinska kobra), N.sagittifera, N.samarensis, N.siamensis (sijamska kobra), N.sputatrix (Indonezijska kobra), N.sumatrana
 rod kraljevske kobre Ophiophagus
 vrste: O.hannah
 rod Paranaja
 vrste: P.multifasciata
 rod šumske kobre Pseudohaje
 vrste: P.goldii, P.nigra (crna šumska kobra)
 rod pustinjske kobre Walterinnesia
 vrste: W.aegyptia (Egipatska pustinjska kobra)

Porodica pomorčice ili morske zmije (Hydrophiidae)
Trenutno je sporno da li morske zmije čine jednu jedinstvenu samostalnu porodicu guja ili ih na temelju morfoloških podudarnosti treba svrstati u porodicu otrovnih guževa.

 rod Acalyptophis
 vrste: A.peronii
 rod Todesottern Acanthophis
 vrste: A.antarcticus, A.barnetti, A.crotalusei, A.cummingi, A.hawkei, A.praelongus, A.pyrrhus, A.wellsei, A.woolfi
 rod Aipysurus
 vrste: A.apraefrontalis, A.duboisii, A.eydouxii, A.foliosquama, A.fuscus, A.laevis (smeđa morska zmija), A.pooleorum, A.tenuis
 rod Novogvinejske koraljne zmije Aspidomorphus
 vrste: A.lineaticollis, A.muelleri, A.schlegeli
 rod Astrotia
 vrste: A.stokesii
 rod Austrelaps
 vrste: A.labialis, A.ramsayi, A.superbus
 rod Cacophis
 vrste: C.churchilli, C.harriettae, C.krefftii, C.squamulosus
 rod Denisonia
 vrste: D.devisi, D.maculata
 rod Australske smeđe zmije Demansia
 vrste: D.atra, D.calodera, D.olivacea, D.papuensis, D.psammophis, D.rufescens, D.simplex, D.torquata
 rod Disteira
 vrste: D.kingii, D.major, D.nigrocincta, D.walli
 rod Drysdalia
 vrste: D.coronoides, D.mastersii, D.rhodogaster
 rod  Echiopsis
 vrste: E.atriceps, E.curta
 rod Elapognathus
 vrste: E.coronata, E.minor (mala smeđa zmija)
 rod Emydocephalus
 vrste: E.annulatus, E.ijimae
 rod Enhydrina
 vrste: E.schistosa, E.zweifeli
 rod Ephalophis
 vrste: E.greyae
 rod Furina
 vrste: F.barnardi, F.diadema, F.dunmalli, F.ornata, F.tristis
 rod Hemiaspis
 vrste: H.damelii, H.signata
 rod Hoplocephalus
 vrste: H.bitorquatus, H.bungaroides, H.stephensii
 rod Hydrelaps
 vrste: H.darwiniensis
 rod Hydrophis
 vrste: H.atriceps, H.belcheri, H.bituberculatus, H.brooki, H.caerulescens, H.coggeri, H.cyanocinctus, H.czeblukovi, H.elegans, H.fasciatus, H.inornatus, H.klossi, H.laboutei, H.lamberti, H.lapemoides, H.mamillaris, H.mcdowelli, H.melanocephalus, H.melanosoma, H.obscurus, H.ornatus, H.pacificus, H.parviceps, H.semperi, H.sibauensis, H.spiralis, H.stricticollis, H.torquatus, H.vorisi
 rod Kerilia
 vrste: K.jerdonii
 rod Kolpophis
 vrste: K.annandalei
 rod Lapemis
 vrste: L.curtus, L.hardwickii
 rod Laticauda
 vrste: L.colubrina, L.crockeri, L.laticaudata, L.schistorhynchus, L.semifasciata
 rod Loveridgelaps
 vrste: L.elapoides
 rod Micropechis
 vrste: M.ikaheka
 rod Notechis
 vrste: N.ater, N.scutatus
 rod Ogmodon
 vrste: O.vitianus
 rod tajpani Oxyuranus
 vrste: O.microlepidotus (kopneni tajpan), O.scutellatus (tajpan)
 rod Pailsus
 vrste: P.pailsei
 rod Parahydrophis
 vrste: P.mertoni
 rod Parapistocalamus
 vrste: P.hedigeri
 rod Pelamis
 vrste: P.platura
 rod Pseudechis
 vrste: P.australis, P.butleri, P.colletti, P.guttatus, P.papuanus, P.porphyriacus
 rod Pseudonaja
 vrste: P.affinis, P.guttata, P.inframacula, P.ingrami, P.modesta, P.nuchalis, P.textilis
 rod Rhinoplocephalus
 vrste: R.bicolor, R.boschmai, R.incredibilis, R.nigrescens, R.nigrostriatus, R.pallidiceps
 rod Salomonelaps
 vrste: S.par
 rod Simoselaps
 vrste: S.anomalus, S.approximans, S.australis, S.bertholdi, S.bimaculatus, S.calonotus, S.fasciolatus, S.incinctus, S.littoralis, S.minimus, S.morrisi, S.roperi, S.semifasciatus, S.warro
 rod Suta
 vrste: S.dwyeri, S.fasciata, S.flagellum, S.gouldii, S.monachus, S.nigriceps, S.ordensis, S.punctata, S.spectabilis, S.suta
 rod Thalassophina
 vrste: T.viperina
 rod Thalassophis
 vrste: T.anomalus
 rod Toxicocalamus
 vrste: T.buergersi, T.grandis, T.holopelturus, T.longissimus, T.loriae, T.misimae, T.preussi, T.spilolepidotus, T.stanleyanus
 rod Tropidechis
 vrste: T.carinatus
 rod Vermicella
 vrste: V.annulata, V.intermedia, V.multifasciata, V.snelli, V.vermiformis

Porodica ljutice (Viperidae)

potporodica  Crotalinae
 rod Agkistrodon
 vrste: A.bilineatus, A.contortrix, A.piscivorus, A.taylori
 rod Atropoides
 vrste: A.nummifer, A.olmec, A.picadoi
 rod Bothriechis
 vrste: B.aurifer, B.bicolor, B.lateralis, B.marchi, B.nigroviridis, B.rowleyi, B.schlegelii, B.thalassinus
 rod Bothriopsis
 vrste: B.bilineata, B.medusa, B.oligolepis, B.peruviana, B.pulchra, B.punctata, B.taeniata
 rod Bothrocophias
 vrste: B.campbelli, B.hyoprora, B.microphthalmus, B.myersi
 rod Bothrops
 vrste: B.alcatraz, B.alternatus, B.ammodytoides, B.andianus, B.asper, B.atrox, B.barnetti, B.brazili, B.caribbaeus, B.colombianus, B.colombiensis, B.cotiara, B.erythromelas, B.fonsecai, B.iglesiasi, B.insularis, B.itapetiningae, B.jararaca, B.jararacussu, B.jonathani, B.lanceolatus, B.leucurus, B.lojanus, B.marajoensis, B.moojeni, B.muriciensis, B.neuwiedi, B.pictus, B.pirajai, B.sanctaecrucis, B.venezuelensis
 rod Calloselasma
 vrste: C.rhodostoma
 rod Cerrophidion
 vrste: C.barbouri, C.godmani, C.petlalcalensis, C.tzotzilorum
 rod čegrtuše Crotalus
 vrste: C.adamanteus (dijamantna čegrtuša), C.aquilus, C.atrox (teksaška čegrtuša), C.basiliscus (bazilisk čegrtuša), C.catalinensis (Santa Catalina čegrtuša), C.cerastes, C.durissus, C.enyo, C.exsul, C.horridus (šumska čegrtuša), C.intermedius, C.lannomi, C.lepidus (čegrtuša kamenjarka), C.mitchelli (pjegava čegrtuša), C.molossus (crnoglava čegrtuša), C.polystictus, C.pricei, C.pusillus, C.ruber, C.scutulatus (Mohave čegrtuša), C.stejnegeri, C.tigris (tigrasta čegrtuša), C.tortugensis, C.transversus, C.triseriatus, C.unicolor, C.vegrandis, C.viridis (prerijska čegrtuša), C.willardi
 rod Deinagkistrodon
 vrste: D.acutus
 rod Ermia (Zhaoermia)
 vrste: E.mangshanensis (Z.mangshanensis)
 rod Gloydius
 vrste: G.blomhoffi, G.halys, G.himalayanus, G.intermedius, G.monticola, G.saxatilis, G.shedaoensis, G.strauchi, G.tsushimaensis, G.ussuriensis
 rod Hypnale
 vrste: H.hypnale, H.nepa, H.walli
 rod Lachesis
 vrste: L.melanocephala, L.muta, L.stenophrys
 rod Ophryacus
 vrste: O.melanurus, O.undulatus
 rod Ovophis
 vrste: O.chaseni, O.monticola, O.okinavensis, O.tonkinensis
 rod Porthidium
 vrste: P.dunni, P.hespere, P.lansbergii, P.nasutum, P.ophryomegas, P.volcanicum, P.yucatanicum
 rod Protobothrops
 vrste: P.elegans, P.flavoviridis, P.jerdonii, P.kaulbacki, P.mucrosquamatus, P.strigatus, P.tokarensis
 rod patuljaste čegrtuše Sistrurus
 vrste: S.catenatus, S.miliarius (patuljasta čegrtuša), S.ravus (Meksička patuljasta čegrtuša)
 rod Triceratolepidophis
 vrste: T.sieversorum
 rod Trimeresurus
 vrste: T.albolabris, T.andersonii, T.borneensis, T.brongersmai, T.cantori, T.cornutus, T.erythrurus, T.fasciatus, T.flavomaculatus, T.gracilis, T.gramineus, T.gumprechti, T.hageni, T.kanburiensis, T.karanshahi, T.labialis, T.macrolepis, T.macrops, T.malabaricus, T.malcolmi, T.medoensis, T.popeiorum, T.puniceus, T.purpureomaculatus, T.schultzei, T.stejnegeri, T.sumatranus, T.tibetanus, T.trigonocephalus, T.vogeli, T.xiangchengensis, T.yunnanensis
 rod Tropidolaemus
 vrste: T.huttoni, T.wagleri

potporodica prave ljutice (Viperinae)
 rod Adenorhinos
 vrste: A.barbouri
 rod Atheris
 vrste: A.acuminata, A.broadleyi, A.ceratophora, A.chlorechis, A.desaixi, A.hirsuta, A.hispida, A.katangensis, A.nitschei, A.rungweensis, A.squamigera, A.subocularis
 rod Bitis
 vrste: B.albanica, B.arietans, B.armata, B.atropos, B.caudalis, B.cornuta, B.gabonica, B.heraldica, B.inornata, B.nasicornis, B.parviocula, B.peringueyi, B.rubida, B.schneideri, B.worthingtoni, B.xeropaga
 rod Cerastes
 vrste: C.cerastes, C.gasperettii, C.vipera
 rod Daboia
 vrste: D.russelii
 rod Echis
 vrste: E.carinatus, E.coloratus, E.hughesi, E.jogeri, E.leucogaster, E.megalocephalus, E.ocellatus, E.pyramidum
 rod Eristicophis
 vrste: E.macmahoni
 rod velike ljutice Macrovipera
 vrste: M.deserti (pustinjska velika ljutica), M.lebetina, M.mauritanica, M.schweizeri
 rod Montatheris
 vrste: M.hindii
 rod Proatheris
 vrste: P.superciliaris
 rod Pseudocerastes
 vrste: P.fieldi, P.persicus
 rod obične ili prave ljutice Vipera
 vrste: V.albizona, V.ammodytes (poskok), V.aspis (talijanska ljutica ), V.barani, V.berus riđovka, V.bornmuelleri, V.darevskii, V.dinniki (zapadnokavkaska ljutica), V.eriwanensis, V.kaznakovi, V.latastei, V.latifii, V.lotievi, V.magnifica, V.monticola, V.nikolskii, V.orlovi, V.palaestinae, V.pontica, V.raddei, V.renardi, V.sachalinensis, V.seoanei, V.transcaucasiana, V.ursinii (ursinijeva ljutica), V.wagneri, V.xanthina
 rod Causus
 vrste: C.bilineatus, C.defilippii, C.lichtensteinii, C.maculatus, C.resimus, C.rhombeatus

potporodica Azemiopinae 
 rod Azemiops
 vrste: A.feae 

Zmije
Sistematika

de:Systematik der Schlangen